В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уолуорт ():
 округ '''Уолуорт''' — штат Висконсин.
 округ '''Уолуорт''' — штат Южная Дакота.